Neheim ist der Name von:

 Neheim, Stadtteil von Arnsberg im Hochsauerlandkreis
 Neheim-Hüsten, deutsche Stadt, die von 1941 bis Ende 1974 bestand
 Neheim (Adelsgeschlecht, Ruhr), westfälisches Adelsgeschlecht
 Neheim (Adelsgeschlecht, Sondermühlen und Niederwerries), westfälisches Adelsgeschlecht
 SC Neheim (vollständiger Name: Sport-Club Neheim e. V.), Fußballverein im Arnsberger Stadtteil Neheim-Hüsten

Neheim ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Neheim († 1596), Domherr in Münster